Batalha de Saná (2014) — vitória decisiva dos rebeldes houthis sobre o governo Hadi
Batalha de Saná (2017) — vitória dos houthis sobre os combatentes pró-Ali Abdullah Saleh

Desambiguações de guerras e batalhas